Eberz ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Eberz-Alber (1879–1955), deutsche Malerin
 Josef Eberz (1880–1942), deutscher Kirchenmaler
 Otfried Eberz (eigentlich Jakob Maria Remigius Eberz; 1878–1958), deutscher Kulturphilosoph und Religionswissenschaftler
 Eberz (Adelsgeschlecht), schwäbisch-bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch
 Ebertz
 Eberts